Aristonic de Pèrgam, rei de Pèrgam sota el nom dÈumenes III de Pèrgam''
 Aristonic d'Alexandria, gramàtic grec
 Aristonic de Tarant, mitògraf grec
 Aristonic de Metimna, tirà de Metimna
 Aristonic''', eunuc de Ptolemeu V Epífanes